Maras oder Maraş steht für:

 Maras, anderer Name für Pampashasen, Unterfamilie der Meerschweinchen
 Maraş, früherer Name von Kahramanmaraş, Stadt in der Türkei
 Maraş, türkischer Name von Varosia, Geisterstadt auf Zypern 
 Maras (Peru), Dorf bei Cuzco, Peru
 Maras, Angehörige von kriminellen Banden, siehe Mara (Organisierte Kriminalität)

Maras ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Maras (1892–1944), österreichischer Schaffner und Widerstandskämpfer
 Robert Maras (* 1978), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Stele Maraş
 Marras